Кириловское — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 52 км к востоку от города Острова и в 10 км к северу от волостного центра, деревни Шики.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 3 человека.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)